Hristea ist der Name von

 Camelia-Elena Hristea (* 1991), rumänische Tennisspielerin
 Ioan Hristea (1897–1972), rumänischer General
 Constantin Hristea (1896–1987), rumänischer Bienenforscher	
 Nichita Stănescu (1933–1983), rumänischer Schriftsteller, Dichter und Essayist
 Nicolae Hristea (1906–2001), rumänischer Botaniker	
 Theodor Hristea (1930–2009), rumänischer Philologe